Bear Branch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bear Branch (Indiana), im Ohio County
 Bear Branch (Kentucky), im Leslie County
 Bear Branch (Missouri), im Linn County
 Bear Branch (Tennessee), im DeKalb County (nicht mehr existent)
 Bear Branch Village, im Harris County, Texas